Александр Николаевич Тесленко:
 Тесленко, Александр Николаевич (род. 1955) — украинский тренер по лёгкой атлетике.
 Тесленко, Александр Николаевич (род. 1962) — казахстанский учёный, социолог.